Влощова:

 Влощова — город в Польше, входит в Свентокшиское воеводство, Влощовский повят.
 Влощова — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Влощовский повят, Свентокшиское воеводство.